Крым ( — Топти́ (Топты), или Средняя Кошкина) — село в Мясниковском районе Ростовской области. Образует Крымское сельское поселение.

Население —  чел. ().

География 
Село расположено на реках Хавалы и Мокрый Чалтырь, примыкает к северной окраине села Чалтырь.

История 
Основано в 1779 году армянами-переселенцами с Крымского полуострова и названо ими в честь прежнего места жительства. Как отмечает изданный в 1865 году «Географическо-статистический словарь Российской империи», на тот момент село территориально находилось в Нахичеванском армянском округе Ростовского уезда Екатеринославской губернии. В селе проживало 2190 человек (все армяне), и имелась армянская церковь

Достопримечательности: музей села Крым, пантеон погибшим воинам Великой Отечественной войны с фотографиями, фамилиями и именами, парк 60-летия победы с памятником погибшим за освобождение села. Крым связан с Ростовом автобусом и маршрутным такси.

Население

Достопримечательности 
 Музей села Крым. В музее села можно познакомиться с историей, жизнью и бытом Анийской ветвью армянской нации;
 Действующая армянская церковь Св. Христа Спасителя (, Сурб Аменапркич). Церковь Аменапркич (Христа Спасителя) был сооружена в конце XIX — начале XX веков. В 1996 году была отремонтирована колхозом имени Лукашина. В храме проходят службы, поёт церковный хор. По своей архитектуре церковь относится к типу купольных базилик Армении. К церкви пристроена колокольня, закрывающая часть западного фасада молитвенного зала.
 Пантеон Славы — монумент памяти односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Строительство начиналось в 1965 году и продолжалось пять лет. В монумент входит скульптурная группа и полукруглое здание пантеона, сделанное из розового туфа.. В 1972 году около памятником открыт вечный огонь.
 Церковь Сурб Саркис была заложена при основании села. Была известна своим великолепием и богатым убранством. В 1960-е годы была разрушена.
 Парк 60-летия Победы;
 Памятник В. И. Ленину. Скульптура вождя установлена на высоком постаменте. Ленин изображен в положении стоя с согнутой правой рукой. Скульптура окрашена серебряной краской;
 Родник «Мец-Чорвах». Родник Мец Чорвах (Большой родник) в свое время определил место обоснования будущего села. У армян многовековой традицией является культ воды. В их фольклоре истоки рек охраняются вишапами — драконы. Особо почитается языческая хранительница воды богиня Нар.

Известные уроженцы 

 Бабиян, Григор Вартанович (1922—2006)
 Катарьян, Татеос Георгиевич (1905—1967)
 Пегливанова, Майя Константиновна (1925—1943)
 Термолаев, Георгий Манукович (1911—1990)

Литература 
 Нагорный Б. А. География Ростовской области, Учебное пособие для учащихся 7-8 классов восьмилетней и средней школы. — Ростов-на-Дону, Ростовское книжное издательство, 1985.
 Газета «Заря коммунизма», № 57 от 12 мая 1970 года. Райархив, Ф. Р-43. Оп.1. Д.25. Л.112.
 Додохян С. Двойной праздник / С. Додохян // Заря коммунизма. — 1985. — 28 февр. — С. 6.
 Крымский музей — хранитель истории армянского народа // Наше время. — 1994. — 5 июня. — С. 2.
 Присвоено звание народного: [Музею села Крым] // Заря коммунизма. — 1987. — 31 окт.
 Саргсян О. Присвоено звание народный / О. Саргсян // Заря коммунизма. — 1987. — 30 окт. — С. 1.
 Шагинян С. Сохранили самобытность нации: [О музее с. Крым] / С. Шагинян // Заря коммунизма. — 1989. — 30 сент. — С. 4.
 Шагинян С. Хранитель истории / С. Шагинян // Заря коммунизма. — 1989. — 17 окт. — С. 2.

Примечания

Ссылки 

 Церковь Сурб Аменапркич // 

Населённые пункты Мясниковского района